Ruppaner ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Ruppaner (* 1969), deutsche Fußballspielerin
 Michael Ruppaner (1856–1937), bayerischer katholischer Geistlicher

sowie der Name der Ruppaner-Brauerei Gebrüder Ruppaner in Konstanz